Hiệp Phước (Đồng Nai)
 Hiệp Phước (Ho Chi Minhstad)